Рагби () — многозначный термин (топоним).

 Рагби — город в Великобритании в графстве Уорикшир.
 Рагби — колледж в городе Регби; знаменит тем, что в нём родилась игра регби.
 Рагби — неметрополитенский район со статусом боро в графстве Уорикшир (Англия).

См. также 
 Регби
 Ригби